Brossard – comune del Canada situato in Québec
 Joseph Brossard (1702-1765) – patriota canadese
 Sébastien de Brossard (1655-1730) – compositore, teorico musicale e musicologo francese